Примроуз има више значења:
 Примроуз (Аљаска)
 Примроуз (Небраска)